El huracán Danielle fue un huracán tipo Cabo Verde parte de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2004. Danielle fue la cuarta tormenta en recibir nombre y el tercer huracán de esta temporada, y el primer de varios huracanes tipo Cabo Verde.

Danielle se formó el 13 de agosto de 2004 al este del océano Atlántico y se mantuvo sobre su parte media, alcanzando nivel de huracán categoría 2 el 16 de agosto antes de debilitarse sobre aguas más frías; convirtiéndose en una depresión remanente el 21 de agosto y disipándose por completo el 24 de agosto. Danielle nunca se acercó a tierra, aunque por brevemente amenazó a las Azores cuando giró en dirección norte.

Historia meteorológica 

El sistema comenzó como una vigorosa onda tropical sobre África. Al emerger hacia el Atlántico, se organizó rápidamente debido a condiciones favorables para ello, incluyendo cizalladuras bajas.

Véase también 
 Huracán

Enlaces externos (en inglés) 

Danielle 2004
Temporada de huracanes en el Atlántico de 2004
Huracanes en el océano Atlántico de categoría 2